Miejscowości w USA:
 Westborough – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Westborough – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Westborough (ang. Westborough Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
W Wielkiej Brytanii:
 Westborough – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)